Никопол — топоним в Болгарии:
 Никопол — город;
 Никопол — община.

См. также 
 Никополь